Елма́нь, елман (чагат. jalman «острие, лезвие»,  «верхняя часть сабли близ острия») — расширение к концу сабельной полосы, в так называемой «слабой части клинка», в верхней трети клинка от острия, характерное для восточноевропейского и азиатского холодного оружия сабельного типа. 

Иногда елман делался и у палаша. Служит для усиления рубящего удара за счёт инерции клинка. Важную роль в этом способе играет форма рукоятки и закругляющееся навершие.

Елмань может быть как ярко выраженной, так и плавно расширяющейся. Могла иметь заточку как с одной стороны, так и двустороннюю.

Галерея

См. также 
 Шамшир
 Шашка

Примечания

Литература

Ссылки 
 Елмань.

Элементы клинка
Сабли